Adon est un nom propre.

Prénom ou patronyme 
Adon, ou sa variante , est un prénom masculin désuet.

Adon est aussi un patronyme pouvant désigner :
 Raida Adon (1972-), une actrice arabe israélienne de théâtre, de cinéma et de télévision, également artiste plasticienne ;
 Mickaël Adon, nom de naissance de Mickaël Vendetta (1987-), un blogueur français ayant participé à l’émission de télé-réalité La Ferme Célébrités.

Saints chrétiens 
 Adon de Jouarre († 670), saint ou vénérable selon les sources, fondateur du monastère de Jouarre
 Adon de Vienne († 875), moine bénédictin, qui devint évêque et archevêque de Vienne (en Dauphiné)

Toponyme 

 Adon, une commune française située dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire ;
 Adon, un village de la commune de Château-Porcien située dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne.

Personnage de jeu vidéo 
 Adon, personnage de Street Fighter